Lichuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lichuan Xian (härad i Kina), Jiangxi, 
 Lichuan Shi, härad, Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar